A A1 Team Índia é a equipe que representa a Índia na A1 Grand Prix.

Equipes de automobilismo da Índia
India